Seidenschwarz ist der Name von:

 Franz Seidenschwarz (* 1954), deutscher Diplomat und Biologe
 Werner Seidenschwarz (* 1962), deutscher Ökonom